Az 1997–1998-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvanhatodik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1–8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak (négy győzelemig tartó bajnoki döntővel), a 9–12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1–8. helyért

Helyosztók az 5–8. helyért

Atomerőmű SE – Falco-Lépték KC 2–1

ZTE KK – Matáv SE Pécs 2–0

5. helyért: Atomerőmű SE – ZTE KK 2–0

7. helyért: Matáv SE Pécs – Falco-Lépték KC 0–2

9–16. helyért

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei
1997 a kosárlabdában
1998 a kosárlabdában